George Russell (compositor)
 George Russell (automobilista)

Desambiguação